Соревнования по конному спорту в командном троеборье на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 9 августа на территории национального центра конного спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 51 спортсмен из 13 стран. 11 сборных пробились на Олимпийские игры по итогам квалификационных соревнований. Ещё 2 страны (Россия и Италия) вошли в число участников, как «составные» сборные, получив лицензии благодаря квалификации достаточного количества спортсменов в личном турнире. Действующими олимпийскими чемпионами в данной дисциплине являлись конники Германии, которые в Рио-де-Жанейро стали обладателями серебряных наград. Олимпийскими чемпионами стали конники из Франции, бронза досталась сборной Австралии.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты 
В командный зачёт идут результаты трёх спортсменов, набравших наименьшее количество штрафных баллов.

Выездка 
На соревнованиях по выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способность выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет, как положительные оценки за удачно выполненные упражнения, так и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков.

Кросс 
Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой степени физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия, за превышение лимита времени и за опасную езду.

Конкур 
За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 4 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждую каждую, сверх нормы времени, начатую секунду).

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Конный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации конного спорта (FEI)